Kurgan steht für:

 Kurgan (Grabhügel), ein großer aufgeschütteter kegelförmiger Grabhügel, auch „Tumulus“ genannt
 Kurgan (Stadt), eine Stadt in der Oblast Kurgan im Südwesten Sibiriens, Russland
 Kurgan (Kaliningrad), eine Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland (bis 1946: Kuxtern, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Oblast Kurgan, eine Verwaltungseinheit des Föderationskreises Ural, Russland
 eine Figur im Film Highlander – Es kann nur einen geben

Kurgan ist der Familienname folgender Personen:

 Avni Kurgan (1910–1979), türkischer Fußballtorhüter

Siehe auch:

 Kurgankultur, Hügelgrab
 Kurganer Rind